Стефан Батори (, ; Шимлеју Силванјеј, 27. септембар 1522 — Гродно, 12. децембар 1586) био је краљ Пољске (1576—1586), угарски магнат и војвода од Трансилваније (1571—1576).

Учврстио се на пољском престолу уз подршку нижег племства и католичке цркве. У настојању да спречи Русију да избије на Балтичко море, заратио је са њом 1579. године на страни Шведске (Ливонски рат). Поред најамника и козака организовао је војску од 20.000 ослобођених кметова. Продро је на руску територију, заузео Полоцк и приморао Русе да се повуку из Ливоније.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Војна енциклопедија, том 1 (516)

Рођени 1522.
Умрли 1586.
Краљеви Пољске
Велики кнежеви Литваније
Мађарско племство
Историја Пољске у новом веку
Династија Батори